Die Qatar Open 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 3. bis 10. Januar 2000 in Doha stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden mit den AAPT Championships in Adelaide und den Gold Flake Open in Chennai zwei Turniere ausgetragen, welche genau wie die Qatar Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Deutsche Rainer Schüttler, der in diesem Jahr im Finale am an drei gesetzten Franzosen Fabrice Santoro scheiterte. Schüttler musste dabei im dritten Satz beim Stand von 3:6, 7:5, 0:3 aus seiner Sicht aufgeben. Es war Santoros dritter Einzelerfolg der Karriere.
Im Doppel siegte die ungesetzte Paarung Mark Knowles und Maks Mirny, die damit die Nachfolge des amerikanischen Doppels Alex O’Brien und Jared Palmer antraten. Für Knowles war es bereits der zweite Titel in Doha nach 1996 und der 13. Doppeltitel seiner Karriere, Mirny feierte seinen sechsten Doppelerfolg auf der Tour. Es war der erste gemeinsame Doppelsieg der beiden.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Preisgeld betrug 975.000 US-Dollar, die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Doha